Chaohe Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaohe Zhen (köping i Kina), Shandong, 
 Chaohe (köping i Kina), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar